Koselschtschyna (, ) ist eine Siedlung städtischen Typs und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Süden der Oblast Poltawa, Ukraine mit etwa 3600 Einwohnern (2019).

Koselschtschyna wurde 1718 gegründet und besitzt seit 1938 den Status einer Siedlung städtischen Typs.
Die Ortschaft liegt an der Bahnstrecke Borschtschi–Charkiw und der Fernstraße M 22 zwischen dem 77 nordöstlich liegenden Oblastzentrum Poltawa und der 41 km südwestlich liegenden Stadt Krementschuk.

Rajon 

Koselschtschyna ist Verwaltungssitz des 1923 gegründeten, gleichnamigen Rajons. Der Rajon Koselschtschyna befindet sich im Süden der Oblast Poltawa und hat 20.200 Einwohner sowie eine Fläche von 927 km². Die Bevölkerungsdichte beträgt 23 Einwohner je km².

Weblinks 
 Geschichte der Ortschaft

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Poltawa
Rajon Koselschtschyna
Gegründet 1718